Estação Ipiranga (Metrorec) — estação de Metrô do Recife, Pernambuco
 Estação Ipiranga (CPTM) — estação de Trens Urbanos de São Paulo, São Paulo

Ipiranga